Николай Григорьевич Гребнев () — советский легкоатлет, специалист по метанию копья. Выступал за сборную СССР по лёгкой атлетике в 1970-х годах, обладатель серебряной медали чемпионата Европы, победитель Кубка Европы, победитель первенств всесоюзного и республиканского значения. Представлял город Витебск и спортивное общество «Урожай». Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Николай Гребнев родился 11 сентября 1948 года в Горьком.

Занимался лёгкой атлетикой в Витебске, выступал за Белорусскую ССР и добровольное спортивное общество «Урожай». Проходил подготовку под руководством А. Петроченковой.

Впервые заявил о себе в метании копья на всесоюзном уровне в сезоне 1971 года, когда на чемпионате страны в рамках V летней Спартакиады народов СССР в Москве с результатом 81,14 стал серебряным призёром.

В 1974 году выиграл серебряную медаль на чемпионате СССР в Москве (83,60).

На VI летней Спартакиаде народов СССР, прошедшей в 1975 году в Москве, с результатом 83,28 превзошёл всех соперников в метании копья и завоевал золотую медаль. Попав в состав советской сборной, выступил на Кубке Европы в Ницце — занял в своей дисциплине первое место, показав результат 84,30 метра.

В 1976 году взял бронзу на чемпионате СССР в Киеве (83,90).

В 1977 году одержал победу на чемпионате СССР в Москве (86,54) и на Кубке Европы в Хельсинки (87,18).

Представлял Советский Союз на чемпионате Европы 1978 года в Праге — здесь метнул копьё на 87,82 метра и стал серебряным призёром, уступив только немцу Михаэлю Вессингу.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса».

Примечания 

Метатели копья СССР
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса
Спортсмены Витебска